Kirby’s Star Stacker (). — видеоигра-головоломка, разработанная HAL Laboratory для Game Boy. Это первая игра-головоломка про Кирби, не являющаяся клоном существующей игры.

На Super Famicom в Японии вышел ремейк этой игры.

Игровой процесс 
Kirby’s Star Stacker во многом схожа с другими играми-головоломками, которые были известны на момент их появления, такие как Dr. Mario и Тетрис. Цель игры состоит в том, чтобы заработать как можно больше звёзд путём сопоставления пар блоков (известных в игре как друзья), которые падают с верхней части игровой площадки. Есть три типа блоков, основанных на друзьях-животных из Kirby's Dream Land 2 — Хомяк Рик, Филин Ку и Рыба Кайн. Звёзды зарабатываются путём сопоставления соответствующих блоков. Когда звёзды получены, они исчезают с игровой площадки вместе с блоками, которые их заключают. Игра заканчивается когда блоки достигнут вершины игровой площадки, поэтому важно убрать столько блоков, сколько возможно, попутно набирая звёзды.

Игровые режимы 
В Kirby's Star Stacker существует четыре режима игры:
 Пройденный Раунд () — основной режим, разбит на пять уровней сложности (Нормальный, Сложный, Очень Сложный, Супер Сложный и Невозможный), каждый с определённым количеством уровней. Раунды проходятся путём сбора определённого количества звёзд. Каждый этап создан на различную тематику, такую как лес или галактика. Когда каждый уровень проходится, игрок награждается арт-работой на тему каждого этапа.
 Многопользовательский режим ()
 Вызов () Бесконечный режим. Цель режима в том чтобы набрать как можно больше звёзд до того момента как блоки достигнут верхней части экрана. Рука поднимает множество блоков, представляя новую строку. Как и в режиме Пройденный Раунд, в игре вручаются арт-работы, в зависимости от того, сколько звёзд собрано, побуждая игроков играть в этот режим ещё раз (до сбора последней картинки).
 Временная атака () — набрать как можно больше звёзд за три минуты.

Существует таблица рекордов для режимов Вызов и Временная атака, показывающая три верхних оценки для каждого режима

Kirby no Kirakira Kizzu 
, также известная как Kirby’s Super Star Stacker () — видеоигра, выпущенная в 1998 году для SNES. ROM файл игры распространялся через флэш-сервис Nintendo Power, и лишь спустя год игра была выпущена на картридже. Kirby no Kirakira Kizzu является SNES ремейком игры Kirby’s Star Stacker с почти идентичным геймплеем. Смысл игры заключается в удалении падающих звёздных блоков, сделанных в стиле друзей-животных (Рик, Ку и Кайн) на обоих концах. Одним из усовершенствований является режим истории, в котором Кирби сталкивается с врагами из других игр про него (в основном из Kirby Super Star). Название игры точно такое-же как и в японской версии Kirby’s Star Stacker на Game Boy. Имелись планы выпустить игру за рубежом, но они были свёрнуты после прекращения продаж SNES в Северной Америке в 1997, оставив игру эксклюзивом для Японии.

Игра выпущена для системы Virtual Console для Wii в Японии 5 января 2010 года и для системы Virtual Console для Wii U в Японии 8 мая 2013 года.

Заметки

Примечания 

Компьютерные игры 1997 года
Компьютерные игры 1998 года
Компьютерные игры, разработанные HAL Laboratory
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Игры для SNES
Kirby
Игры для Game Boy
Игры для Virtual Console
Компьютерные головоломки
Компьютерные игры, разработанные в Японии